Grote posthorenslak (Planorbarius corneus)
 Kleine posthorenslak, minder gebruikte naam van Schijfhoren (Planorbis planorbis)